Jaramillo kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Jaramillo, Argentina, ort, Santa Cruz,

Mexiko 

 Jaramillo, Mexiko, ort, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar